Quota periscopio (Up Periscope) – film del 1959
 Up Periscope! – videogioco del 1986
 Up Periscope – brano musicale del 2006